Мопра:

 Мопра (роман) (— роман Жорж Санд, написанный в 1836 году в Ноане.
 Мопра (фильм, 1926) — французский художественный фильм режиссёра Жана Эпштейна.
 Мопра (фильм, 1972) — двухсерийный французский телевизионный художественный фильм, поставленный в 1972 году.